Kolmer ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Schmidt-Kolmer (1913–1991), österreichisch-deutsche Medizinerin und Hochschullehrerin
 Felix Kolmer (1922–2022), tschechischer Physiker und Holocaustüberlebender
 Georg Kolmer (1807–1874), deutscher Zeugmachermeister und Politiker
 Lothar Kolmer (* 1948), Historiker, Mediävist und Hochschullehrer 
 Walther Kolmer (1879–1931), österreichischer Physiologe

Siehe auch:

 Colmer
 Collmer
 Colmar-Berg
 Colmar (Begriffsklärung)
 Kollmar (Begriffsklärung)